Bécarde est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 18 espèces d'oiseaux qui constituent le genre Pachyramphus et le genre monospécifique Xenopsaris, tous deux de la famille des Tyrannidae selon HBW et Clements, ou de la famille des Cotingidae selon Howard & Moore et l'IOC, et de l'ordre des Passeriformes.

Liste des oiseaux appelés « bécarde » en français 

Bécarde à ailes blanches - Pachyramphus polychopterus - White-winged Becard
Bécarde à calotte noire - Pachyramphus marginatus - Black-capped Becard
Bécarde à calotte rousse - Pachyramphus castaneus - Chestnut-crowned Becard
Bécarde à gorge rose - Pachyramphus aglaiae - Rose-throated Becard
Bécarde à joues jaunes - Pachyramphus xanthogenys - Yellow-cheeked Becard
Bécarde à nuque blanche - Xenopsaris albinucha - White-naped Xenopsaris
Bécarde ardoisée - Pachyramphus spodiurus - Slaty Becard
Bécarde barrée - Pachyramphus versicolor - Barred Becard
Bécarde cannelle - Pachyramphus cinnamomeus - Cinnamon Becard
Bécarde cendrée - Pachyramphus rufus - Cinereous Becard
Bécarde de la Jamaïque - Pachyramphus niger - Jamaican Becard
Bécarde de Lesson - Pachyramphus minor - Pink-throated Becard
Bécarde du Mexique - Pachyramphus major - Grey-collared Becard
Bécarde du Surinam - Pachyramphus surinamus - Glossy-backed Becard
Bécarde huppée - Pachyramphus validus - Crested Becard
Bécarde pie - Pachyramphus albogriseus - Black-and-white Becard
Bécarde unicolore - Pachyramphus homochrous - One-colored Becard
Bécarde verte - Pachyramphus viridis - Green-backed Becard

Nom d'oiseau ambigu